Benavente ist der Name folgender Orte:
 Benavente (Portugal), eine Kleinstadt im Distrikt Santarém
 Benavente (Zamora), eine Kleinstadt in der spanischen Provinz Zamora

Benavente ist der Familienname folgender Personen:
 Ciriaco Benavente Mateos (* 1943), spanischer Geistlicher, Bischof von Albacete
 Cristian Benavente (* 1994), spanisch-peruanischer Fußballspieler
 Diego José Benavente y García de Bustamante (1790–1867), chilenischer Politiker
 Isabel Benavente, spanische Turnerin
 Jacinto Benavente (1866–1954), spanischer Dramatiker und Journalist
 Luis Quiñones de Benavente (1581–1651), spanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Benavent